Sergueï Andreïevitch Petrov est un footballeur international russe né le  à Saint-Pétersbourg. Il évolue au poste de milieu de terrain au FK Krasnodar.

Biographie

En club 

Sergueï Petrov joue plusieurs matchs en Ligue Europa avec le club du FK Krasnodar. Le , il inscrit un but dans cette compétition, lors du tour de barrage contre l'Étoile rouge de Belgrade.

En équipe nationale 

Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2013. Lors de cette compétition, il joue trois matchs : contre l'Espagne, les Pays-Bas, et l'Allemagne. Les joueurs russes enregistrent trois défaites lors de ce tournoi.

Il joue son premier match en équipe de Russie le , en amical contre le Ghana, pour une victoire 1-0 à Moscou.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Russie en 2012 avec le Zénith Saint-Pétersbourg
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2014 avec le FK Krasnodar

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Krasnodar
Naissance en janvier 1991
Naissance à Saint-Pétersbourg